Le Championnat de squash du British Open féminin 2003 est l'édition 2003 du British Open qui se déroule à Nottingham  du 29 septembre au 5 octobre 2003. Le tournoi est remporté par Rachael Grinham qui remporte son premier titre en battant Cassie Jackman en finale.

Têtes de série

Tournoi de qualification

Premier tour

Second tour

Tableau final

Références

Voir aussi 
 British Open
 British Open masculin 2003

féminin 2003
Compétition de squash à Nottingham
British Open féminin
Sport en Angleterre en 2003
Sport en septembre 2003
Sport en octobre 2003